Il doppio del torneo di tennis Tampa Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Tom Gullikson e Tim Gullikson che hanno battuto in finale Brian Gottfried e Hank Pfister 6–2, 6–3.

Teste di serie 

 Brian Gottfried /  Hank Pfister (finale)
 Tom Gullikson /  Tim Gullikson (campioni)

 David Carter /  Paul Kronk (primo turno)
 Fritz Buehning /  Mel Purcell (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tampa Open 1982